Нигде:
 Наречие, ни в каком месте
 Нигде ( — произносится «нийдэ́») — ил на юге Турции
 Нигде — город в Турции
 «Нигде» — фильм Грегга Араки